Nacque alla Reggia di Versailles; era mentalmente ritardata e divenne badessa di Saint-Antoine-des-Champs in giovane età; morì a Villejuif; in gioventù era conosciuta come Mademoiselle de Condé e de Bourbon.

Biografia

Era la maggiore tra le figlie di Luigi III di Borbone, Monsieur le duc e il consorte Luisa Francesca di Borbone, Madame la duchesse (la maggiore tra le figlie di re Luigi XIV di Francia e la sua amante, Madame de Montespan.)

Ascendenza

Altri progetti 

Borbone-Francia